Summerside ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Summerside (Alberta)
 Summerside (Neufundland und Labrador)
 Summerside (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Summerside (Ohio)